Bitka pri Damasku je ime več bitk:
 bitka pri Damasku (1401) 
 bitka pri Damasku (1516)